Sierra de Ávila puede referirse a:

 Sierra de Ávila, una sierra del Sistema Central, en España.
 Sierra de Ávila (comarca), una comarca castellana.